У фауні Мексики відомо 72 види богомолів.

Mantoididae

Thespidae

Acanthopidae

Liturgusidae

Mantidae

Див. також  
 Список богомолів Аргентини
 Список богомолів США

Примітки

Джерела 

 Mantodea de Mexico.  Coleoptera Neotropical.org
 Battiston, R., Fontana, P., Agabiti, B., & García, P.G. (2005). Mantodea collected in Mexico during an 8800 km orthopterological trip (Insecta Mantodea)
Комахи Північної Америки
Мексика
Фауна Мексики